
 Nanni – nome proprio di persona maschile italiano

Persone
 Alessandro Nanni (1890-1964) – sindacalista, politico e pittore italiano, sindaco di Olbia dal 1952 al 1956
 Federico Nanni (1981) – ex calciatore sammarinese,  di ruolo centrocampista
 Francesco Nanni (1949) – ex tiratore a segno sammarinese
 Franco Nanni (1944) – ex calciatore italiano, di ruolo terzino
 Franco Nanni (1948) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giacomo Nanni (1971) – fumettista e illustratore italiano
 Giancarlo Nanni (1941-2010) – regista teatrale e drammaturgo italiano
 Giovanni Nanni, conosciuto con il nome umanistico di Annio da Viterbo (1437-1502) – religioso e umanista italiano
 Girolamo Nanni (Roma, XVI secolo – post 1649) – pittore italiano, detto il Poco e Buono
 Léa Nanni conosciuta anche con il nome di Lea Nichols (...) – attrice italiana
 Luca Nanni (1978) – calciatore sammarinese, di ruolo difensore
 Luciano Nanni (1939) – saggista e docente italiano
 Marco Nanni (1949) – bassista italiano, tra i fondatori degli Stadio
 Nanni di Baccio Bigio, pseudonimo di Giovanni Lippi (...–...) – architetto italiano del XVI secolo
 Nanni di Bartolo, detto anche il Rosso (...–...) – scultore italiano, allievo di Donatello
 Nicola Nanni (2000) – calciatore sammarinese, di ruolo attaccante
 Renzo Nanni (1921-2004) – poeta e scrittore italiano
 Rino Nanni – politico italiano
 Roberta Nanni (1965) – attrice, modella e conduttrice televisiva italiana
 Roberto Nanni (1981) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Saul Nanni (1999) – attore, modello e cantante italiano
 Torquato Nanni (1888-1945) – politico e scrittore italiano

Variante Di Nanni
 Bernardino di Nanni (...-...) – pittore italiano attivo tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo
 Dante Di Nanni (1925-1944) – partigiano italiano, insignito della medaglia d'oro al valor militare

Altro
 Casa di Jacopo di Notar Nanni – palazzo storico dell'Aquila
 Nannì, titolo completo 'Na gita a li Castelli – famosa canzone romanesca scritta da Franco Silvestri nel 1926
 Via Dante Di Nanni – strada di Torino del quartiere Borgo San Paolo
 Villa Nanni Rosiello (detta popolarmente anche Giardìn dal Picchi) – villa storica del comune di Corbetta, città metropolitana di Milano

Pagine correlate
 Nani